Hattyú-ház (Kiskunfélegyháza) : klasszicista épület, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár épülete
 Hattyúház: Moszkva téri (Budapest) modern épület
 Hattyú-ház (Sopron)
 Hattyú-ház (Pécs)